Lincoln může být:

rodné jméno
 Lincoln Barrett, známý jako High Contrast (* 1979) – drum and bassový DJ a producent
 Lincoln Beachey (1887–1915) – americký průkopník letectví
 Lincoln Ellsworth (1880–1951) – americký podnikatel, letec a polární badatel
 Lincoln Chafee (* 1953) – americký politik
 Lincoln Child (* 1957) – americký spisovatel
 Lincoln Wolfenstein (1923–2015) – americký fyzik
 Lincoln Younes (* 1992) – australský herec

příjmení osob
 Andrew Lincoln (* 1973) – britský herec
 Abraham Lincoln (1809–1865) – americký politik, 16. prezident Spojených států
 Mary Toddová Lincolnová (Mary Todd Lincoln, 1818–1882) – manželka prezidenta Abrahama Lincolna 

geografický název 
 Lincoln Building – mrakodrap v New Yorku
 Lincolnovo divadlo (Mount Vernon) – divadlo v Mount Vernonu ve státě Washington
 Lincolnská katedrála – katedrála v britském městě Lincoln
 Lincoln (Lincolnshire) – sídlo v Anglii, hrabství Lincolnshire
 Lincolnovo moře – moře v Severním ledovém oceánu
 Lincoln (navrhovaný jižní stát USA) – navrhovaný nový stát USA v roce 1869
 Lincoln (Nebraska) – hlavní město státu Nebraska
 Lincoln (Tel Aviv) – čtvrť v Tel Avivu v Izraeli (podle ulice Rechov Lincoln)
 Lincolnův tunel – tunel pod řekou Hudson

jiné významy
 Lincoln Motor Company – značka amerických automobilů
 Lincoln (film) – americké filmové drama z roku 2012 o Abrahamu Lincolnovi. Jeho samotného zde ztvárnil Daniel Day-Lewis.
 Avro Lincoln – britský vojenský letoun, poválečný bombardér
 Lincolnův památník – budova na počest Abrahama Lincolna ve Washingtonu D.C.
 Rockstar Lincoln – dříve Tarantula Studios – testovací studio pro Rockstar Games 
 Lincoln Rhyme – literární postava z knih Jefferyho Deavera

Související článek 
 Lincoln City – více různých významů
 Lincoln County